Stecklin ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in Polen:
Stecklin, ehemals im Kreis Greifenhagen; siehe: Steklno
Stecklin, ehemals im Kreis Preußisch Stargard; siehe: Szteklin